Бові́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Бордо, 23 км на схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 234 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 541,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Бовіль на сайті французького Національного інституту географії
 Бовіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бовіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна